Эминов Мухаммед Нурдинович (род. 2 января  1997 года, Каспийск, Республика Дагестан, Россия) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Fight Nights Global в полулёгком весе. ММА рекорд 16-1. Чемпион организации Fight Nights Global в полулёгком весе. Чемпион Европы и Мира по комбат джиу джитсу.

Биография 
Мухаммед родился и вырос в городе Каспийске, Республика Дагестан. По национальности лезгин.

Спортивную карьеру начал в 2009 году с занятий вольной борьбы у Гасанова Гусейна Абдуллаевича.  В секцию его привёл отец. Борьбой он занимался до 2015 года, хорошо выступал на республиканских и международных уровнях, так же Мухаммед параллельно занимался комбат джиу джитсу у своего отца Эминова Нурдина Амраховича.

Под руководством отца он выиграл чемпионат Европы и Мира по комбат джиу джитсу (Сombat Jiu-Jitsu).

В 2016 году Мухаммед начал выступать по любительскому MMA и так же преуспевал в этом виде спорта. Затем в этом же году он дебютировал в профессионалах. Дебютировал он в организации Fight Nights Global.

В 2020 году он стал чемпионом Fight Nights Global в полулёгком весе.

По состоянию на 2020 год занимает 161 место в мировом рейтинге среди бойцов полулёгкого веса по версии Fightmatrix.

Спортивные достижения 
Чемпионат Мира Комбат Джиу Джитсу— ;

Чемпионат Европы Комбат Джиу Джитсу — ;

Чемпионат Дагестана по боевому самбо — ;

Чемпионат Дагестана по спортивному самбо — ;

Социальные сети 

 Официальная страница в Instagram: mukhammed_eminov

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России